|-
| 129501 - ||  || 28 aprilie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129502 - ||  || 29 iunie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129503 - ||  || 24 iulie 1995 || Church Stretton || 
|-
| 129504 - ||  || 17 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129505 - ||  || 19 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129506 - ||  || 21 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129507 - ||  || 26 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129508 - ||  || 29 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129509 - ||  || 29 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129510 - ||  || 25 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129511 - ||  || 15 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129512 - ||  || 21 octombrie 1995 ||  || 
|-
| 129513 - ||  || 16 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129514 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129515 - ||  || 18 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129516 - ||  || 19 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129517 - ||  || 21 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129518 - ||  || 15 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129519 - ||  || 15 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129520 - ||  || 21 noiembrie 1995 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 129521 - ||  || 23 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129522 - ||  || 14 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129523 - ||  || 14 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129524 - ||  || 18 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129525 - ||  || 13 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129526 - ||  || 14 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129527 - ||  || 12 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129528 - ||  || 19 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129529 - ||  || 11 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129530 - ||  || 12 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129531 - ||  || 12 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129532 - ||  || 11 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129533 - ||  || 12 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129534 - ||  || 19 aprilie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129535 - ||  || 19 aprilie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129536 - ||  || 11 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129537 - ||  || 16 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129538 - || 1996 NM || 14 iulie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 129539 - ||  || 15 iulie 1996 ||  || 
|-
| 129540 - ||  || 13 august 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 129541 - ||  || 9 august 1996 ||  || 
|-
| 129542 - ||  || 15 septembrie 1996 || Church Stretton || 
|-
| 129543 - ||  || 14 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 129544 - ||  || 7 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 129545 - ||  || 20 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129546 ||  || 3 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 129547 ||  || 3 octombrie 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 129548 - ||  || 11 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 129549 - ||  || 12 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129550 - ||  || 9 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 129551 - ||  || 5 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129552 - ||  || 7 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129553 - ||  || 7 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129554 - ||  || 6 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129555 - ||  || 30 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 129556 - ||  || 15 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 129557 - ||  || 2 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 129558 - ||  || 6 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129559 - || 1996 YH || 20 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 129560 - ||  || 3 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129561 Chuhachi ||  || 9 februarie 1997 ||  || 
|-
| 129562 - ||  || 4 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129563 - ||  || 2 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129564 Christy ||  || 7 martie 1997 || Anderson Mesa || 
|-
| 129565 - ||  || 2 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129566 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 129567 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 129568 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 129569 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 129570 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 129571 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 129572 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 129573 - ||  || 29 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129574 - ||  || 2 mai 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129575 || 1997 LM || 3 iunie 1997 ||  || 
|-
| 129576 - ||  || 4 septembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 129577 ||  || 9 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 129578 - ||  || 10 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 129579 ||  || 21 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 129580 - ||  || 23 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129581 - ||  || 23 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129582 - ||  || 27 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129583 - ||  || 28 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129584 - ||  || 29 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 129585 - ||  || 29 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129586 - ||  || 3 octombrie 1997 ||  || , 
|-
| 129587 - ||  || 4 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129588 - ||  || 4 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129589 - || 1997 UD || 20 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 129590 - || 1997 UN || 19 octombrie 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 129591 - ||  || 23 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129592 - ||  || 30 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 129593 - ||  || 27 octombrie 1997 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 129594 - ||  || 25 octombrie 1997 || La Silla || 
|-
| 129595 Vand || 1997 VD || 2 noiembrie 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 129596 - ||  || 2 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 129597 - ||  || 4 noiembrie 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 129598 - ||  || 6 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 129599 ||  || 6 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 129600 - ||  || 19 noiembrie 1997 ||  || 
|-